Fort William (Highland), stad in Highland, Schotland
 Fort William (India), fort in Calcutta, India
 Fort William (Ontario), voormalige stad en wijk van Thunder Bay in Ontario, Canada